Ariadna Sintes (L'Havana, 1986) actriu hispano-cubana 
 Bartomeu Sintes Sagreras (Ciutadella de Menorca, 1853- Barcelona, 1896), professor de música i compositor
 Lluís Sintes i Mercadal (Maó) baríton menorquí 
 Cristòfol Huguet Sintes (Es Mercadal, 1945) polític menorquí 
 Luis Alejandre Sintes (Maó, 1941), militar menorquí, general de l'exèrcit espanyol
 Romà Bonet i Sintes (Barcelona, 1886 - 1966), dibuixant caricaturista i pintor
 Rafel Timoner Sintes (Alaior, 1932 - 1995), empresari i polític menorquí